Kurilovka (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Kurilovka (estació), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Kurilovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia